Ђанфеличе Импарато () је италијански глумац, режисер и комедиограф.

Филмографија 

|-
| 1984. || || -{Ragazzo e una ragazza, Un}- || || 
|-
| 1984. || || -{Bianca'}- || Пјођа || 
|-
| 1984. || || -{Enrico IV}- || || 
|-
| 1995. || || -{Facciamo paradiso}- || Белокијо || 
|-
| 1995. || || -{Romanzo di un giovane povero'}- || Москатијев асистент || 
|-
| 1995. || || -{Pugili}- || || 
|-
| 1997. || || -{Amico di Wang, L'}- || || 
|-
| 1999. || || -{Panni sporchi}- || адвокат Пјератони || 
|-
| 1999. || || -{Vuoti a perdere}- || Менционе || 
|-
| 2001. || || -{Repubblica di San Gennaro, La}- || || 
|-
| 2001. || || -{Nella terra di nessuno}- || Кавраља || 
|-
| 2002. || || -{Ora di religione (Il sorriso di mia madre), L'}- || Ерминио Пичафуоко || 
|-
| 2006. || || -{Basta un niente}- || Иво || 
|-
| 2008. || Гомора || -{Gomorra}- || дон Чиро || 
|-
| 2008. || Див || -{Divo, Il}- || Винченцо Скоти || 
|-
| 2008. || || -{Marcello Marcello}- || Пјетро || 
|-
| 2009. || || -{Fortapasc}- || Преторе Розоне || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 Импаратова биографија 

Рођени 1956.
Италијански глумци